Miejscowości w USA:
 Claypool – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Gila
 Claypool – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko